Giovanni Barbagallo – politico italiano, eurodeputato
 Giovanni Barbagallo – politico italiano, sindaco di Imperia